Zkratka (značka) CNR může znamenat: 

 CNR (slot) – Communication and Networking Riser, slot na základní desce počítače
 China National Radio – činský rozhlas
 viz též Seznam zkratek v online diskusích